HMS Lookout ist der Name folgender britischen Schiffe:

 HMS Lookout (1914), ein Zerstörer der Laforey-Klasse
 HMS Lookout (G32), ein Zerstörer der L-Klasse von 1940